Con il termine plastico ci si può riferire a:

Architettura 
 Plastico – Modello di studio architettonico

Chimica 
 Plastico – Materiale esplodente, di solito confezionato in candelotti.

Modellismo  
 diorama o plastico – modello su scala ridotta di oggetti o di porzioni di paesaggio a fini tecnici o modellistici
 plastico ferroviario – plastico nell'ambito del modellismo ferroviario

Musica 
 Plastico – Gruppo musicale italiano attivo tra il 2000 ed il 2003.

Altri progetti